Park Kwang-hyun (박광현) può riferirsi a:

Park Kwang-hyun (1965) – cantante sudcoreano
Park Kwang-hyun (1967) – calciatore sudcoreano
Park Kwang-hyun (1969) – regista sudcoreano
Park Kwang-hyun (1977) – attore sudcoreano